Santa Cruz har flere betydninger:
 Santa Cruz (band) – et dansk jazzband
 Stednavne
 Nordamerika:
 Santa Cruz, Californien – en by i den amerikanske delstat Californien.
 Santa Cruz County, Californien – et county i Californien
 Santa Cruz - den største ø i øgruppen Channel Islands, ud for Los Angeles.
 Santa Cruz River - en flod i Arizona
 Santa Cruz County, Arizona - et county i Arizona

 Sydamerika
 Santa Cruz, Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) – en by i det østlige Bolivia
 Santa Cruz (departement) - et departement i det østlige Bolivia
 Santa Cruz (provins) – en provins i Patagonien i Argentina
 Rio Santa Cruz - en flod i Santa Cruz (provins) i Patagonien i Argentina
 Santa Cruz de Mompox - en by i Colombia
 Santa Cruz, Chile - en by i Chile

 Santa Cruz de Tenerife – den største by på Tenerife, som er den største af de spanske Kanariske Øer
 Santa Cruz de La Palma – den største by på La Palma, den nordvestligste af de spanske Kanariske Øer
 Santa Cruz, Azorerne - en by på Azoerne
 Santa Cruz, Kap Verde - en by på Kap Verde
 Santa Cruz, Madeira - en by på Madeira

 Santa Cruz-øerne - en øgruppe i Stillehavet

 Santacruz, Mumbai - en bydel i Mumbai i Indien

Personer
 Andrés de Santa Cruz, præsident i Bolivia og i Peru
Se også
 Sankt Croix – en af de dansk-vestindiske øer